Бегильдеев — фамилия:

 Бегильдеев, Константин Сергеевич (1859 — не ранее 1920) — генерал-лейтенант, начальник 9-й кавалерийской дивизии.

См. также 
 Бегильдеевы — дворянский род.